anomia (stan społeczny)
 anomia (zaburzenie mowy)